dyplom – średniowieczna nazwa dokumentu
 dyplom – dokument stwierdzający czyjeś kwalifikacje (np. naukowe), uprawnienia zawodowe
 dyplom – wyróżnienie (np. w konkursie)

Zobacz też 

 dyplomacja

Dokumenty